Franciaország
Saint-Projet, település Lot megyében
Saint-Projet, település Tarn-et-Garonne megyében